Mouchoir, pièce de tissu ou de papier pour se moucher.
 Mouchoir (à mèche) sert à moucher les bougies, c’est-à-dire à les éteindre en les couvrant.
 Jeu du mouchoir est un jeu d'enfants.
 Arbre aux mouchoirs, ou Davidia involucrata, arbre de la famille des Nyssaceae, dont les feuilles ont la forme de mouchoirs.
 Mouchoir de Monsieur, un parfum créé en 1904 par Jacques Guerlain, une époque à laquelle les messieurs étaient réticents à l'utilisation de parfum.
 Mouchoir d'Adam, expression française
 Mouchoir, pièce en contre plaqué de bois de forme triangulaire ou carré servant à l'équerrage et au renforcement à l'arrière des châssis de décor au théâtre ou au cinéma.